Heiloo Lokaal is een lokale politieke partij in de gemeente Heiloo, provincie Noord-Holland. Ze is niet gebonden aan landelijke politieke partijen en organisaties.

Partij 
De partij omschrijft zichzelf op haar website als volgt:
"Heiloo Lokaal is een politieke partij, ontstaan uit een afsplitsing van Heiloo-2000 en opgericht in februari 2017. Heiloo Lokaal is sociaal bewogen en wil ook bereikbaar zijn voor inwoners die extra steun of hulp nodig hebben."

In 2018 en 2022 leverden de gemeenteraadsverkiezingen de partij 1 raadszetel op en is daarmee de kleinste partij van Heiloo.